Název SS America nesly tyto lodě:

 SS America (1863) – osobní parník společnosti Norddeutscher Lloyd
 SS America (1869) – osobní parník společnosti Pacific Mail Steamship Company
 SS America (1898) – osobní i nákladní parník jezdící mezi městy Duluth (Minnesota) a Thunder Bay a ostrovy Isle Royale
 SS America (1905) – Původně patřila společnosti Hamburg America Line, roku 1917 byla ukořistěna Američany, kteří ji používali pro přepravu vojsk během první světové války.
 SS America (1908) – italský parník
 SS America (1940) – zaoceánský parník společnosti United States Lines, roku 1939 zahájen provoz, roku 1964 prodán řecké společnosti Chandris Group, roku 1994 ztroskotal